Lagunense – abitanti di Guia Lopes da Laguna
Lagunense – abitanti di Laguna (Brasile)
Lagunense – abitanti di Laguna Carapã
Lagunense – abitanti di Laguna de Duero